NGC 4788 (другие обозначения — MCG 5-30-123, ZWG 160.7, ZWG 159.112, PGC 43874) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4788
Волосы Вероники (созвездие)